Флаг муниципального образования Каневско́й район Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 11 мая 2006 года как флаг муниципального образования Каневский район (с 2009 — Каневской район) и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2267.

Описание 
«Флаг Каневского района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое на три горизонтальные полосы: белую в 1/6 ширины полотнища, красную — в 2/3 ширины, и голубую — в 1/6; посередине красной полосы изображение жёлтого коня из герба».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба Каневского района.

Взвившийся в стремительном прыжке над степью конь вместе с красным цветом полотнища флага отражает глубокие корни местного казачества.

Композиция флага района говорит о здоровой, богатой дарами Кубанской природе — как символе человеческой духовности и благополучия, как символе красоты, гармонии и вечности.

На флаге отражены три стихии — воздух (белая полоса), земля (красная полоса) и вода (голубая полоса).

Жёлтый цвет (золото) в геральдике — символ высшей ценности, прочности, силы, великодушия, солнечного света и рассвета.

Белый цвет (серебро) в геральдике — символ простоты, совершенства, мудрости, благородства, мира и сотрудничества.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности, возвышенности устремлений.

Красный цвет — символ мужества, силы, труда и красоты.

Примечания

См. также 

Флаги с изображением лошади